Die Nordea Open 2021 waren ein Tennisturnier der Damen in Båstad. Das Sandplatzturnier der Kategorie Challenger war Teil der WTA Challenger Series 2021 und fand vom 5. bis 10. Juli 2021 statt.

Qualifikation 
Es fand keine Qualifikation statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 

WTA Challenger Series 2021
Tennisturnier in Båstad